Měšťan ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Měšťan (* 1951), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Ladislav Měšťan (* 1941), tschechoslowakischer Kanute 
 Zdeněk Měšťan (Kanute) (* 1944), tschechoslowakischer Kanute 
 Zdeněk Měšťan (* 1950), tschechoslowakischer Sportler und Politiker